VLBA может означать

 Very Long Baseline Array — Американская система интерферометра со сверхдлинной базой
 Very Large Business Applications, в терминах Business Informatics